een dorp in Frankrijk; zie Commer (Mayenne)
 een Brits automerk; zie Commer (vrachtwagenmerk)